A martinique-i labdarúgó-válogatott Franciaország tengeren túli területének, Martinique válogatottja, amelyet a martinique-i labdarúgó-szövetség () irányít, mint a Francia labdarúgó-szövetség helyi vezető szervezete. Mivel a CONCACAF-tagsággal rendelkező Martinique Franciaország része, nem tagja a FIFA-nak, így nem indulhat a labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatos tornákon.

A legsikeresebb nem FIFA-tag karib-térségi válogatott, 3 alkalommal hódította el a karibi kupát, illetve 3 alkalommal vett részt a CONCACAF-aranykupán.

Története

Korábbi mérkőzések 2008-ban

Következő mérkőzések 
Nincs pontos időpontra lekötött mérkőzésük.

Nemzetközi eredmények 
 CFU-bajnokság
 Aranyérmes: 1 alkalommal (1983)

CONCACAF-aranykupa-szereplés

Karibi kupa-szereplés

További információk 
 A Martinique-i Labdarúgó-liga hivatalos oldala 
 Martinique a CONCACAF.com-on 
 Martinique mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Martinique mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Martinique a national-football-teams.com-on 
 Martinique mérkőzéseinek eredményei a Roon BA-n 
 Martinique a weltussball.de-n 
 Martinique a fedefutbol.net-en 

Észak-amerikai labdarúgó-válogatottak
Martinique